Thornburg (Iowa)
 Thornburg (Pensilvânia)

Desambiguações de topônimos